La nazionale di calcio femminile dell'Uzbekistan è la rappresentativa calcistica femminile internazionale della Uzbekistan, gestita dalla Federazione calcistica dell'Uzbekistan (in uzbeco Oʻzbekiston Futbol Federatsiyasi, in inglese Uzbekistan Football Federation, acronimo UFF).

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 26 agosto 2016, la nazionale femminile occupa il 42º posto del FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking, posizione inalterata rispetto alla classifica redatta il 24 giugno 2016.

Come membro dell'Asian Football Confederation (AFC), partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA, alla Coppa d'Asia, ai Giochi olimpici estivi e ai tornei a invito.

Partecipazioni ai tornei internazionali

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 1995: Non invitata
 1999: Non qualificata
 2003: Non qualificata
 2007: Non qualificata
 2011: Non qualificata
 2015: Non qualificata
 2019: Non qualificata
 2023: Non qualificata

Partecipazioni alla Coppa delle nazioni asiatiche femminile 
 1993: non invitata
 1995: Fase a gironi
 1997: Fase a gironi
 1999: Fase a gironi
 2001: Fase a gironi
 2003: Fase a gironi
 2006: non qualificata
 2008: non invitata
 2010: non qualificata
 2014: non qualificata
 2018: non qualificata
 2022: non qualificata

Partecipazioni ai Giochi olimpici 
 1996: non invitata
 2000: non qualificata
 2004: non invitata
 2008: non qualificata
 2012: non qualificata

Note

Voci correlate 
 Campionato uzbeco di calcio femminile
 Federazione calcistica dell'Uzbekistan